Еббі-Роуд (, букв. «Абатська дорога»):

 Еббі-Роуд — вулиця в Лондоні. 
 «Еббі-Роуд» — комплекс звукозаписних студій на однойменній вулиці.

Див. також  
Abbey Road (1969) — останній за часом запису альбом The Beatles.